Joliet kan syfta på:

 Joliet, Illinois – en stad i delstaten Illinois i USA
 Joliet, Montana – en liten stad (town) i delstaten Montana i USA
 Joliet (filsystem) – ett filsystem utvecklat av Microsoft för CD-ROM

Se även
 Joliette